Красо́тка — термин, который может означать:

Фильмы 
 «Красотка» — оскароносный американский фильм 1990 года режиссёра Гарри Маршалла.
 «Красотка» — российский телевизионный фильм 2013 года режиссёра Дмитрия Петруня.
 «Красотка» — индийский фильм 2014 года.

Биологические виды 
Виды рода :
 Красотка-девушка
 Красотка мингрельская
 Красотка японская

См. также 
 Красотки